Jean Bosc ist der Name folgender Personen:

* Jean Bosc (Politiker) (1875–1959), französischer Politiker
 Jean Bosc (Karikaturist) (1924–1973), französischer Karikaturist und Cartoonist
 Jean Bosc (Theologe) (1910–1969), französischer protestantischer Theologe